

Geografia

Francia 
 Chevroux – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)

Svizzera  
 Chevroux – comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)